Трес Запотес има више значења:

 Трес Запотес (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Запотес (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику